«Yesterday When I Was Mad» () — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. В 1994 году она вышла синглом и достигла 13-го места в британском музыкальном чарте.

Список композиций

2-CD Parlophone (UK) 

1. «Yesterday When I Was Mad» (3:59)

2. «If Love Were All» (2:58)

3. «Can You Forgive Her?» (Swing Version) (4:53)

4. «Yesterday When I Was Mad» (Jam & Spoon Mix) (9:20)

5. «Yesterday When I Was Mad» (Coconut 1 Remix) (4:05)

6. «Some Speculation» (6:33)

7. «Yesterday When I Was Mad» (Junior Vasquez Factory Dub) (8:19)

8. «Yesterday When I Was Mad» (RAF Zone Dub) (5:37)

5" CD EMI (US) 

1. «Yesterday When I Was Mad» (Jam & Spoon Mix) (9:20)

2. «Yesterday When I Was Mad» (Coconut 1 Remix) (4:05)

3. «Yesterday When I Was Mad» (RAF Zone Dub) (5:37)

4. «Yesterday When I Was Mad» (Junior Vasquez Factory Dub) (8:19)

5. «Euroboy» (4:28)

6. «Some Speculation» (6:33)

Высшие позиции в чартах

Источники 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу